Abelairas puede hacer referencia a varios topónimos de la provincia de Lugo, España:

Abelaira, lugar de la parroquia de San Xoán do Alto, concello de Lugo.
As Abelairas (Alfoz), lugar de la parroquia de Lagoa, concello de Alfoz.
Abelairas (Carballedo), lugar de la parroquia de Furco, concello de Carballedo.
As Abelairas (Foz), lugar de la parroquia de Cangas, concello de Foz.
Abelairas (Sober), lugar de la parroquia de Millán, concello de Sober;
Abelairas (Campo), lugar de la parroquia de Campo, concello de Taboada;
Abelairas (Cerdeda), lugar de la parroquia de Cerdeda, concello de Taboada.